Liga A 2021/2022 spelades mellan 22 oktober 2021 och 1 maj 2022. Det var den 72 upplagan av tävlingen. VDK Gent Dames blev belgiska mästare genom att besegra Jaraco LVL Genk i finalen.

Resultat

Grundserien

Spel om plats 5-8

Slutspel

Statistik

Referenser

Volleybollsäsongen 2021/2022
Sportåret 2021
Sportåret 2022
Liga A (damer)